Gettysburg steht für:

 eine Stadt in Pennsylvania, siehe Gettysburg
 eine Stadt in Ohio, siehe Gettysburg (Ohio)
 eine Stadt im Potter County, South Dakota, siehe Gettysburg (South Dakota)
 einen Film, siehe Gettysburg (Film)
 ein Brettspiel, siehe Gettysburg (Spiel)
 ein Computerspiel, siehe Sid Meier's Gettysburg!
 einen Roman von MacKinlay Kantor, siehe Gettysburg (Roman) 
 Gettysburg College, eine Hochschule der freien Künste in Gettysburg
 Gettysburg Township (Kansas)
 ein Lied der Gruppe The Brandos von 1987
 mehrere Schiffe der US-Marine, siehe USS Gettysburg

Siehe auch:
 Schlacht von Gettysburg
 Gettysburg Address